Інах (міфологія)
 Інах (річка)